Hetan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hetan (ort), Hunan, 
 Hetan (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar